Ахткарспелен () — муниципалитет в провинции Фрисландия на севере Нидерландов.

История 
Название Achtkarspelen является производным от первоначальных восьми приходов (kerspelen) муниципалитета, а именно: Augustinusga, Buitenpost, Drogeham, De Kooten, Kortwoude, Lutkepost, Surhuizum и Twijzel. Ахткарспелен имел особый статус в Фрисландии на протяжении многих лет. В Средние века Ахткарспелен попал под начальство Епископства Мюнстер, тогда как остальная Фрисландия стала частью Епископства Утрехт.
Ахткарспелен стал муниципалитетом в 1851 году.

Населённые пункты 
Административный центр муниципалитета — Buitenpost.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общины провинции Фрисландия